Adolf Hölzel (1853- 1934), un peintre allemand
 Gustav Hölzel (1813-1883), un baryton-basse et compositeur austro-hongrois
 Johann Hölzel (1957-1998), le nom civil du chanteur autrichien Falco